Pöpping ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Pöpping (* 1964), deutsche Historikerin
 Johann Pöpping (1608–1657), Jurist und Lübecker Ratsherr